Івкін — російське прізвище. Відомі носії:

 Івкін Іван Михайлович (1923—1982) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).
 Івкін Іван Вікторович — український військовик, учасник російсько-української війни.

Російські прізвища